Entenpfuhl steht für:
 Entenpfuhl (Rallenweiher), Berlin
 Entenpfuhl bei Weiterstadt, Hessen
 Gut Entenpfuhl, Baudenkmal in Aachen
 das ehemalige Forstamt Entenpfuhl bei Bad Sobernheim, Rheinland-Pfalz, heute Forstamt Soonwald genannt
 Entenpfuhl, ein Kölner Independent-Label für elektronische Musik

Siehe auch:
 Entensee
 Ententeich
 Entenweiher
 Pfuhl